Tasmanaria är ett släkte av nässeldjur. Tasmanaria ingår i familjen Sertulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Tasmanaria